Municípios
Borborema (Paraíba)
Borborema (São Paulo)

Outros
Planalto da Borborema
Mesorregião da Borborema, na Paraíba
Microrregião da Borborema Potiguar
Compartimento da Borborema

Desambiguações de topônimos